

Населені пункти та їхні частини

 Ґлушина — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлушина — село в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлушина — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Ґлушина — село в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Ґлушина — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки